PSU steht für:
 Parti socialiste unifié, eine sozialistische Partei Frankreichs
 Partido Socialista del Uruguay, die Sozialistische Partei Uruguays
 Partito Socialista Unitario, der Name von drei verschiedenen italienischen Parteien
 Partito Socialista Unitario (San Marino), eine san-marinesische Partei
 Passenger Service Unit, die Serviceeinheiten, die in einem Flugzeug über den Passagiersitzen eingebaut sind
 Patch Set Update, siehe Patch (Software)
 Pennsylvania State University
 Persönliche Sicherheitsumgebung, einen verschlüsselten Bereich eines Speichermediums mit persönlichen Daten des Eigners
 Phantasy Star Universe, ein Computerspiel
 Pittsburg State University
 Polysulfon, hochtemperaturbeständiger Kunststoff; Hochleistungsthermoplast
 Portland State University
 Power-Supply Unit, siehe Netzteil
 Practical Salinity Units, eine Bezugsgröße zur Angabe der Salinität
 Prince of Songkla-Universität in Süd-Thailand
 Projekt Stuttgart–Ulm, ein Eisenbahnprojekt in Deutschland
 Prueba de Selección Universitaria, den Zulassungstest chilenischer Universitäten
 Psychosoziale Unterstützung

Abkürzung